Pink: Live from Wembley Arena — концертный DVD Pink, выпущенный 22 мая 2007 года. Выступление на Wembley Arena, Лондон в рамках I'm Not Dead Tour. Исполнение «Lady Marmalade» и «Redemption Song» Боба Марли не включены в DVD.

Диск достиг первой строки в UK Music DVD Chart. Он дебютировал на 3 строке в Italian Music DVD Chart и на первой — в Australian DVD Chart, в котором он сместил с первой строки предыдущий DVD Pink Pink: Live in Europe (2006). Pink: Live from Wembley Arena был сертифицирован 16 раз платиновым за 240 000 проданных экземпляров и провёл 16 недель подряд на первой строке в Австралии.

Список композиций 
 Opening
 «’Cuz I Can»
 «Trouble»
 «Just Like a Pill»
 «Who Knew»
 «I’m Not Dead»
 «Stupid Girls»
 «Spanish Dance»
 «There You Go»
 «God Is a DJ»
 «Fingers»
 «Family Portrait»
 «The One That Got Away»
 «Dear Mr. President»
 «What’s Up?»
 «U + Ur Hand»
 «18 Wheeler»
 «Don’t Let Me Get Me»
 «Leave Me Alone (I’m Lonely)»
 «Nobody Knows»
 «Get the Party Started»

DVD Бонус 
 В туре с Pink
 Фото галерея
 Аудиотреки:
 «Crash and Burn»
 «U + Ur Hand» (Bimbo Jones Remix)

Чарты

Примечания 

Видеоальбомы 2007 года
Видеоальбомы Пинк